Perser steht
 für ein Volk, siehe Perser (Volk)
 metonymisch für das antike Perserreich
 ugs. für eine Perserkatze
 ugs. für einen Perserteppich
 für ein Theaterstück von Aischylos, Die Perser

Der Perser steht für
Anastasius der Perser († 628), Mönch und Märtyrer 
Selmān der Perser, Gefährte des Propheten Mohammed

Siehe auch:
Der Perser und die Schwedin